Деканат м. Тернополя — Східний УГКЦ
 Деканат м. Тернополя — Центральний УГКЦ